Музей Ленина

 Украинский дом (Киев)
 Музей Ленина (Москва)
 Музей Ленина (Рига)
 Музей Ленина (Тампере)

См. также 
 Дом-музей В. И. Ленина